Локхид T-33 Шутинг Стар («Падающая звезда») (Lockheed T-33 Shooting Star) — учебно-тренировочный самолёт. Создан на базе американского истребителя F-80 «Шутинг Стар». Опытный самолёт был поднят впервые в воздух 22 марта 1948 года.

История 
У самолёта был горячий сторонник: вице-президент «Локхида» по связям с военным ведомством «Мак» Шорт, без веры которого в необходимости данного самолёта проект бы не состоялся. В течение трёх лет с 1945 г. по 1947 г. он пробивал эту идею, порой прямо вразрез с мнениями военных. Триумф его детища был внушительным — только «Локхид» выпустила 5691 Т-33 различных модификаций.

Было выпущено ещё 656 самолётов которые построила «Канадэйр» в Канаде и 210 «Кавасаки» в Японии. Большинство T-33 ушло за рубеж, в более чем 20 стран.

На базе T-33А был создан разведчик RT-33A, штурмовик АТ-33А. Разведчики и штурмовики Т-33 поставлялись США в первую очередь режимам, ведущим борьбу с внутренним «врагом». Позже, снимаемые с вооружения T-33А стали переделываться в летающие мишени QT-33A. Производство Т-33 на «Локхиде» прекратилось в 1959 г.

Модификации 

 T-33 учебно-тренировочный самолёт
 AT-33 лёгкий штурмовик.
 QT-33 самолёт-мишень.
 RT-33 одноместный самолёт-фоторазведчик.
 NT-33 специальный самолёт для исследования систем управления полетом (1997 год).
 DT-33 беспилотный самолёт управления.

Боевое применение

Встречи с «МиГами» 
В ходе локальных конфликтов T-33 имели несколько встреч с реактивными истребителями типа МиГ.

ВВС Тайваня
Тайваньским пилотам T-33 приходилось противостоять реактивным истребителям — китайским МиГ-15. Именно они участвовали в первом воздушном бою на этом истребителе.

17 ноября 1954 года тайваньский RT-33A (б/н 002, 12-я аэ) в районе провинции Фуцзянь был перехвачен истребителем МиГ-15. В ходе маневренного боя, «Шутинг Стар» влетел в скалы, пилот Ви Жаньхинь погиб.

27 июня 1955 пара тайваньских RT-33A 12-й аэ у побережья Фуцзянь была перехвачена звеном МиГ-15 ВМС НОАК, пилот китайского «МиГа» Ван Хон-Си с расстояния более полукилометра обстрелял и сбил один «Шутинг Стар» (б/н 007), пилот Ши Джинзе погиб.

ВВС США
Известен лишь один случай столкновения T-33 ВВС США с самолётами противника.

23 декабря 1957 года Т-33А (с/н 51-04413) ВВС США нарушил воздушное пространство Албании. Ему на перехват поднялась пара истребителей МиГ-15бис (пилоты А. Нгела и М. Хуса), которые принудили нарушителя к посадке на аэродром Кучова. Американский пилот майор Ховард Курран был задержан на 19 дней, после чего отпущен, трофейный самолёт возвращать не стали и после изучения выставили в музее города Гирокастра.

ВВС Таиланда
Единственный воздушный бой тайских T-33 произошёл во время войны во Вьетнаме.

4 сентября 1969 года RT-33A ВВС Таиланда (б/н 1140) встретился с истребителем МиГ-21 ВВС ДРВ. В ходе боя «Шутинг Стар» был сбит огнём 23-мм пушек.

Итоги встреч
Исходя из указанных выше данных известно о четырёх потерянных «Шутинг Старах», три при встречах с МиГ-15 и один при встрече с МиГ-21.

ВВС Кубы 
Наибольших успехов самолёты T-33 Shooting Star добились в составе Военно-Воздушных сил послереволюционной Кубы. Интенсивно применялись в 1961 году в ходе вторжения НВФ «Бригады 2506», где им противостояли поршневые самолёты.

До вторжения
До начала операции в ВВС Кубы числилось шесть боеспособных истребителей T-33.

 5 марта 1961 года учебно-боевой самолёт AT-11 Kansan контрреволюционеров успел сбросить груз в прибрежном районе, после чего попытался уйти северным курсом. Однако, поднятый на перехват истребитель T-33A (б/н 709), пилотируемый Рафаэлем дель Пино, сбил его в районе Марьянао.

 24 марта частный поршневой самолёт марки Beechcraft, с регистрацией США, вторгся в воздушное пространство Кубы. Нарушитель был перехвачен кубинским истребителем T-33A и принуждён к посадке в аэропорт к югу от Гаваны. Экипаж в составе двух граждан США, в том числе пилота Линдена Блю, был задержан и после переговоров отпущен. 

 15 апреля в ходе вылета на разведку в районе Баракоа в воздухе по неизвестной причине взорвался кубинский T-33A (б/н 707), пилот погиб.

15 апреля авиация контрреволюционеров нанесла первый авиаудар бомбардировщиками A-26B «Захватчик», который был направлен на выведение из строя кубинской авиации, точно неясно, были ли поражены T-33, или нет.

Вторжение
17 апреля 1961 года началось массированное вторжение «Бригады 2506» на территорию Кубы, поддержанное ударами нескольких десятков самолётов. К этому времени у кубинцев осталось лишь три T-33 (бортовые номера 703, 709 и 711). Обороняясь, кубинские пилоты «Шутинг Старов» уничтожили три бомбардировщика A-26B. Первый подбитый «Захватчик» с кодовым обозначением «Lion Two» смог долететь до Жирона, но из за повреждений разбился при посадке, пилот Матиас Фариас уцелел, штурман Эдуардо Гонсалес погиб. Второй «Paloma One» упал в море, пилот Рауль Вианелло погиб, штурман Димитрио Перес спасся. Третий «Puma Two» взорвался в воздухе, пилот Освальдо Пьедра и штурман Жозе Фернандес погибли.

19 апреля авиация контрреволюционеров прикрывала отступление и эвакуацию боевиков «Бригады 2506». Шестёрка A-26B (кодовые обозначения «Сумасшедшая собака 1-6, Mad Dog 1-6»), пилотируемых лётчиками 117-го авиакрыла Национальной Гвардии США, вступила в бой с парой кубинских T-33A. В ходе воздушного боя кубинским пилотам удалось одержать две воздушные победы, без потерь со своей стороны. Экипаж первого «Захватчика», Рили Шамбургер и Вэйд Грэй погиб при падении. Экипажу второго, Томасу Рэю и Лео Бэйкеру, удалось на подбитом самолёте сесть на пляж, однако ими был завязан бой с кубинцами в ходе которого оба были убиты.

Итоги применения
Таким образом, известно о шести воздушных победах кубинских T-33, среди экипажей было убито четыре коллаборациониста и четыре военнослужащих США. О подтверждённых потерях кубинских «Шутинг Старов» в воздушных боях информации нет.

ВВС Пакистана 
Весной 1971 года во время операции «Прожектор» в Восточном Пакистане находилось 3 истребителя T-33.

ВВС Никарагуа 
Истребители T-33 применялись сначала войсками лоялистов в ходе революции в 1979 году, а позднее и революционерами Сандино в ходе гражданской войны.

Перед началом революции у лоялистов было на вооружении семь таких истребителей, с бортовыми номерами с FAN304 по FAN310.

18 июля 1979 года Сандинистская Народная армия (СНА) одержала победу над правительственными войсками. На одной из авиабаз сандинисты захватили пять истребителей T-33 Shooting Star. Все пять трофейных «Шутинг Старов» были приняты на вооружение и получили бортовые номера с FAS172 по FAS176.

ВВС Греции 
Последнее известное столкновение истребителя T-33 с другим самолётом произошло в 1993 году. 21 июня T-33A 370-й аэ ВВС Греции (пилот И. Каратзоглоу) перехватил турецкий истребитель четвёртого поколения F-16C. Греческому «Шутинг Стару» удалось переманеврировать F-16, однако до открытия огня дело не дошло.

Угоны 

Япония
24 июня 1962 года авиационный техник ВСС Японии сержант Тахакаши попытался совершить угон в Китай самолёта T-33A Shooting Star японского производства (7-я аэ, 4-е крыло, р/н-а 81-5361/56-6908, с/н KAC1141). При взлёте с авиабазы Матсушима он не справился с управлением и разбил самолёт. «Шутинг Стар» восстановлению не подлежал, а Тахакаши отделался ранениями.

Тайвань
26 января 1969 года инструктор Хуан Тяньминь и ученик Чжу Цзинжун на самолёте T-33A (б/н 3024) Учебной Академии ВВС Тайваня дезертировали в КНР. На территории китайской провинции Фуцзянь они совершили жёсткую посадку на берегу реки. Трофейный самолёт был восстановлен.

Пакистан
20 августа 1971 года флайтлейтенант ВВС Пакистана Матьюр Рахман совершил попытку угона пакистанского истребителя T-33A в Индию, с целью вступить в освободительную армию Бангладеша. Рахман сел на место инструктора вместе с флайтофицером Рашидом Минхасом, который не знал о попытке угона. Когда Минхас понял куда летит Рахман он передал сообщение контролю полётами и начал его бить. В результате драки истребитель потерял управление и рухнул в районе западнопакистанского города Татта, оба погибли. Авиабаза возле бенгальского города Джессор была названа именем Матьюра Рахмана.

Аварии и катастрофы 

По неполным данным в инцидентах разбилось 548 самолётов T-33 (в это число как минимум не входят потери «Шутинг Старов» ВВС Кубы).

Тактико-технические характеристики (Т-33А)

Технические характеристики 
 Экипаж: 2 человека
 Длина: 11,5 м
 Размах крыла: 11,85 м
 Высота: 3,56 м
 Площадь крыла: 21,8 м²
 Масса пустого: 3667 кг
 Максимальная взлетная масса: 6551 кг
 
 Двигатели: 1× ТРД Allison J33-A-35
 Тяга: 1×24,02 кН

Лётные характеристики 
 Максимальная скорость: 880 км/ч
 Крейсерская скорость: 720 км/ч
 Практическая дальность: 620 км
 Перегоночная дальность: 2050 км
 Практический потолок: 14 630 м
 Продолжительность полета: 3 часа 10 минут

Вооружение 
 Пулемётное: 2×12,7 мм пулемёта Browning M3  на пулемёт
 Точек подвески: 2
 Боевая нагрузка: до 907 кг различного вооружения.

Страны-эксплуатанты

Галерея

См. также

Источник 
 http://www.airwar.ru/enc/other/t33.html

Примечания 

Самолёты Lockheed
Учебные самолёты